Altenrath ist der Name folgender Orte:

 Altenrath (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenrath (Troisdorf), Ortsteil von Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Altenrath (Gemeinde Ernsthofen), Ortsteil von Ernsthofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Altenreith